It steht für:
 It (Wolga), linker Nebenfluss der Wolga 
 It, Pseudonym von Tony Särkkä (1972–2017), schwedischer Musiker

Spielfilme:
 It, deutscher Titel Es (Roman), US-amerikanischer Horrorroman von Stephen King (1986)
 It, deutscher Titel Es (2017), US-amerikanischer Spielfilm von Andrés Muschietti, Verfilmung des Stephen-King-Romans (2017)
 It, deutscher Titel Das gewisse Etwas, US-amerikanischer Stummfilm von Clarence G. Badger (1927)
 I.T, deutscher Titel Hacked – Kein Leben ist sicher, US-amerikanischer Thriller von John Moore (2016)

it steht für:
 italienische Sprache, nach ISO 639-1
 .it, Top-Level-Domain Italiens

IT steht für:
 Informationstechnik, Bereich der Informations- und Datenverarbeitung
 Information und Telekommunikation, siehe Information und Kommunikation
 Intrakranielle Transluzenz, Pränataldiagnostik
 Impulse Tracker, Trackerformat
 Initiator Target, Modus bei Festplatten-Speichersystemen in der Computertechnik
 Instructor Trainer, Tauchlehrer-Ausbildung der National Association of Underwater Instructors
 Interline Transfer, Aufbauprinzip von CCD-Sensoren
 International Times, Londoner Untergrund-Zeitschrift ab 1966
 Internationale Tonspur, Filmtechnik
 Investment Trust, Investmentgesellschaft
 ISO-Toleranz, System für Fertigungstoleranzen, siehe Toleranz (Technik) #Passungsangaben nach ISO
 Isomeric Transition, Strahlungsübergang bei Isomeren, siehe Isomerieübergang
 IT-System (Elektrotechnik), frz. Isolé Terre, Erdverbindung eines Verteilungssystems in der Elektrotechnik
 Italien (ISO-3166-Ländercode)
 Air Inter (IATA-Code), französische Fluggesellschaft
 Kingfisher Airlines (IATA-Code), indische Fluggesellschaft
 IT, Kfz-Kennzeichen in Griechenland: Athen (für Motorräder)

Siehe auch:
 It-Girl

Abkürzung